I Just Can’t Wait to Be King () — песня из полнометражного мультфильма производства студии Дисней в 1994 «Король Лев»

История 
В «I Just Can’t Wait to Be King», в отличие от большинства песен в мультфильме, используется большое количество разных цветов и звуков, подчёркивающих яркость и настроение песни. Звучит она практически в самом начале, когда Симба и Нала хотят сходить на слоновье кладбище, но их сопровождает Зазу. В песне выражается желание Симбы поскорее стать сильным и могучим королём, а также отвлечь надоедливого надсмотрщика.

Слова написаны Тимом Райсом, а музыка — Элтоном Джоном. В «Короле Льве» песню исполняют Джеймс Вивер (Симба-львёнок), Лора Уильямс (маленькая Нала), а также Роуэн Аткинсон, озвучивший Зазу, и хор.

В премьерном составе одноимённого мюзикла партии исполнили Скотт Ирби-Реннер, Каяна Шуфорд, Джефф Хойл и также хор.

Элтон Джон также записал вариант песни для саундтрека.

Песня также звучит в «Король Лев 3: Хакуна матата», третьей части мультфильма, представляя взгляд на события первой части с точки зрения суриката Тимона и бородавочника Пумбы. Друзей беспокоит шум, который возник возле их нового «Дома, милого дома». Там они и обнаруживают компанию из поющих львят и других животных. Тимон, возмущенный этим до глубины души, бьёт слона, стоявшего внизу пирамиды, и башня из зверей падает.

Кавер-версии 
Количество каверов не столь велико, как у Can You Feel the Love Tonight, но песня пользуется большим успехом
 Поп-звезда Аарон Картер записал ремикс для Disneymania
 Группа Allstar Weekend исполнили в Disneymania 7
 Брайан Уилсон перепел композицию для своего альбома «In the Key of Disney», куда вошли многие саундтреки из мультфильмов Дисней.

Ссылки 
 Официальный сайт мультфильма 

Песни на английском языке
Песни из «Короля Льва»
Песни, написанные Элтоном Джоном
Песни 1994 года
Песни на слова Тима Райса
Песни Ренессанса Диснея
Песни из мультфильмов
Песни Disney